Чили впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1896 году в Афинах. Пропустив затем три летние Олимпиады, чилийские спортсмены вернулись в олимпийскую семью только в 1912 году в Стокгольме, с тех пор спортсмены Чили участвовали во всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Лос-Анджелесе в 1932 году и Игр в Москве в 1980 году. На зимних Олимпийских играх Чили дебютировала в 1948 году в Санкт-Морице и с тех пор пропускала лишь зимние Игры в Саппоро и в Лейк-Плэсиде.

За время выступления на олимпийских играх чилийские спортсмены завоевали 13 олимпийских медалей: 2 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. Все медали были завоёваны на летних Олимпийских играх в соревнованиях по теннису, конному спорту, футболу, лёгкой атлетике, боксу и стрельбе.

Национальный олимпийский комитет Чили был образован в 1934 году.

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

Медалисты

См. также 
 Список знаменосцев Чили на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика  на sports-reference.com 
 Чили на сайте Международного олимпийского комитета 
 Национальный Олимпийский комитет Чили